Вудлон има више значења:
 Вудлон (Арканзас)
 Вудлон (округ Керол, Вирџинија)
 Вудлон (округ Ферфакс, Вирџинија)
 Вудлон (округ Балтимор, Мериленд)
 Вудлон (округ Принц Џорџ, Мериленд)
 Вудлон (Северна Каролина)
 Вудлон (Илиноис)
 Вудлон (Кентаки)
 Вудлон (Охајо)